Gneo Pompeo si può riferire a:

 Gneo Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno
 Gneo Pompeo Magno, triumviro
 Gneo Pompeo il Giovane, figlio del triumviro
 Gneo Pompeo, pseudonimo di significato oscuro a cui sono accreditati sintetizzatori e archi elettronici nell'album Anima latina di Lucio Battisti